Хлопкув () — название населённых пунктов в Польше:

 Хлопкув — деревня в Лосицком повяте Мазовецого воеводства.
 Хлопкув — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства.

См. также 
 Хлопкув-Колёня — деревня в Лосицком повяте Мазовецого воеводства.